Грюмбергер:

 Грюмбергер, Кристоф — австрийский астроном.
 Грюмбергер — кратер на Луне.